

Jeux 
 Pachinko, jeu électro-mécanique répandu au Japon et pouvant être décrit comme un croisement entre un flipper et une machine à sous
 Pachinko Kūnyan, jeu vidéo de pachinko, édité par Soft Vision et sorti en 1992 sur Mega Drive
 Pachinko 365 Hi, jeu vidéo de pachinko, édité par Seta et sorti en 1998 sur Nintendo 64, uniquement au Japon
 Heiwa Pachinko World 64, jeu vidéo de pachinko, édité par Amtex et sorti en 1997 sur Nintendo 64, uniquement au Japon

Audiovisuel 
 Pachinko, série télévisée dramatique créée par Soo Hugh et diffusé sur Apple TV+ depuis mars 2022